О́льга Шува́лова: Шувалова, Ольга Александровна (род. 1985) — российская актриса.
 Шувалова, Ольга Викторовна (род. 1966) — жена Игоря Шувалова.
 Шувалова, Ольга Евгеньевна (род. 1979) — белорусская актриса.
  Шувалова, Ольга Эсперовна (1838—1869) — графиня, жена варшавского губернатора графа П. А. Шувалова.